Bentivoglio puede referirse a:
 Bentivoglio (familia), familia noble instalada en Bolonia en el siglo XIV
 Bentivoglio (Italia), municipio situado en el territorio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, (Italia)